Ровно — название населённых пунктов.

Россия 
 Ровно — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Ровно — деревня в Белевском районе Тульской области.

Украина 
 Ровно — город, административный центр Ровенской области.
 Ровно — одноимённый железнодорожный вокзал в Ровно.

См. также 
 Ровно-Владимировка
 Ровно-Луцкая операция
 Ровное